La Concepción – miejscowość i gmina w Nikaragui, w departamencie Masaya
 La Concepción – miasto w Panamie
 La Concepción – miasto w Wenezueli, w stanie Zulia